Сожон:

 Сожон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Сожон — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.